Llei General d'Educació, llei espanyola d'educació aplicada des de 1970 fins a 1990
 LG Electronics, empresa multinacional fabricant d'electrònica de consum amb seu central a Seül (Corea del Sud)
 Liceu de nois d'Esch-sur-Alzette (del seu nom en francès Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette), institut de secundària d'Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
 Lebor Gabála Érenn, obra fonamental de la literatura irlandesa
 La Grande Encyclopédie, enciclopèdia monumental publicada a França a finals del segle XIX